Herman Meijer (schaker), wedstrijdschaker in de jaren 10-20 van de twintigste eeuw 
 Herman Meijer (coureur), GP-wegracecoureur/-constructeur
 Herman Meijer (politicus),  ex-voorzitter van GroenLinks
 Herman Meijer (journalist), eindredacteur van programma's als Pauw & Witteman